CIFA se poate referi la:
CIFA - acronimul pentru „Calculatorul Institutului de Fizică Atomică”, primul computer din România, construit în 1957.
CIFA - acronimul pentru Asociația de Fotbal din Insulele Cayman (în )

Acronime de patru litere